Filippo Calandrini (1403-1476), cardinal italien, frère utérin du pape Nicolas V ;
 Bénédict Calandrini (1639-1720), pasteur et professeur de théologie genevois ;
 Jean-Louis Calandrini (1703-1758), homme de sciences genevois.